«Почему женщины убивают» () — американский комедийно-драматический веб-сериал, созданный Марком Черри. Сериал, действие которого разворачивается в различных временных линиях, рассказывает об убийствах, совершённых женщинами. Премьера первого сезона, насчитывающего 10 серий, состоялась 15 августа 2019 года на стрим-сервисе CBS All Access. Премьера второго сезона, также состоящего из 10 серий, состоялась 3 июня 2021 года на Paramount+. В декабре 2021 телесериал был продлён на третий сезон. В июле 2022 года телесериал был закрыт ещё до начала производства третьего сезона.

Сюжет 
Первый сезон сериала рассказывает о трёх женщинах, которые в разное время живут в одном и том же особняке в Пасадине (штат Калифорния) и сталкиваются с супружеской неверностью. В 1963 году Бет Энн Стэнтон наслаждается жизнью счастливой домохозяйки, пока не узнает об интрижке мужа с официанткой; в 1984 году светская львица Симона Гроув обнаруживает, что её третий муж является геем, и сама заводит роман с молодым парнем; в 2019 году адвокат Тейлор Хардинг проходит проверку отношений, когда она и её муж Илай испытывают влечение к одной и той же женщине. В каждом браке неверность становится точкой отсчета событий, которые приводят к убийствам.

В ролях

Сезон 1

1963 
Основной состав
 Джиннифер Гудвин — Бет Энн Стэнтон, жена Роба.
 Сэм Джагер — Роб Стэнтон, аэрокосмический инженер, муж Бет Энн. 
 Сейди Кальвано — Эйприл, официантка, любовница Роба.
Второстепенные роли
 Алисия Коппола — Шейла Москони, соседка Роба и Бет Энн, жена Лео.
 Адам Феррара — Лео Москони, сосед Роба и Бет Энн, муж Шейлы. 
 Линдси Крафт — Клэр, секретарь Роба.
Приглашённые актёры
 Спенсер Гарретт — Хэл Бёрк, босс Роба.
 Пери Гилпин — Вивиан Бёрк, жена Хэла. 
 Анали Типтон — Мэри Власин, соседка Роба и Бет Энн, жена Ральфа.
 Скотт Портер — Ральф Власин, сосед Роба и Бет Энн, муж Мэри.

1984 
Основной состав
 Люси Лью — Симона Гроув, дважды разведенная светская львица, замужем за Карлом.
 Джек Девенпорт — Карл Гроув, третий муж Симоны, который использует их брак для сокрытия своей гомосексуальности.
Второстепенные роли
 Кэти Финнеран — Наоми Харт, состоятельная вдова, мать Томми, подруга Симоны и Карла. 
 Лео Ховард — Томми Харт, сын Наоми, который влюблён в Симону. 
 Ли Юнь Ли — Эми, дочь Симоны  от первого брака.
Приглашённые актёры
 Чарли Депью — Брэд Дженкинс, жених Эми.
 Кен Гарито — офицер полиции, который принимает Симону за проститутку.
 Кристин Эстабрук — Джойс Дабнер, соседка Симоны, страдающая ипохондрией.
 Филип Энтони-Родригес — Гектор, бывший парикмахер Симоны и любовник Карла.
 Дейл Дикки — Руби Дженкинс, мать Брэда.
 Роберт Крейгхэд — Дуайт Дженкинс, отец Брэда.
 Хейли Хассельхофф — Пэтти Дженкинс, сестра Брэда, лесбиянка.

2019 
Основной состав
 Кирби Хауэлл-Баптист — Тейлор Хардинг, бисексуалка, адвокат и феминистка, состоит в открытом браке с Илаем.
 Александра Даддарио — Джейд / Айрин Табачник, бисексуальная любовница Тейлор.
 Рид Скотт — Илай Коэн, сценарист, состоит в открытом браке с Тейлор.
Второстепенные роли
 Кевин Дэниэлс — Ламар, агент Илая.
Приглашённые актёры
 Кевин Макнамара — Дюк, бывший бойфренд Джейд.
 Саидха Аррика Экулона — сестра Тейлор.
 Кристина Энтони — Велма, сестра Тейлор.
 Оделя Халеви — Уиллоу, модель Instagram, работающая с Мишей, подруга Джейд.
 Кевин Уильям Пол — Миша, модель Instagram, друг Джейд.

Сезон 2 
Основной состав
 Эллисон Толман — Альма Филлкот, домохозяйка, которая в 1949 году мечтает присоединиться к местному клубу садоводов.
 Лана Паррия — Рита Кастильо, президент местного клуба садоводов и жена Карло.
 Б.К. Кэннон — Ди Филлкот, дочь Альмы.
 Джордан Кристи — Верн Лумис, частный детектив.
 Мэттью Даддарио — Скутер, начинающий актёр и любовник Риты.
  — Кэтрин Кастильо, дочь Карло и приёмная дочь Риты.
 Ник Фрост — Бертрам Филлкот, муж Альмы, ветеринар.

Второстепенные роли
 Рэйчел Бэй Джонс — Мэйси Моран певица. 
  — Карло Кастильо, престарелый муж Риты и отец Кэтрин.
 Эйлин Галиндо — Изабель, горничная Риты.
 Вирджиния Уильямс — Грейс, участница клуба садоводов. 
  — Джоан, участница клуба садоводов. 
 Керри О'Мэлли — Мэйвис, участница клуба садоводов.
 Синтия Куилс — Бренда, участница клуба садоводов.
 Джек Дэвенпорт — рассказчик.
 Уоррен Коул — детектив Робин.

Приглашённые актёры 
 Райан Макпартлин — Том Мэдисон.

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2019)

Сезон 2 (2021)

Производство 
Премьера первого сезона, насчитывающего 10 серий, состоялась 15 августа 2019 года на стрим-сервисе CBS All Access. Премьера второго сезона, также состоящего из 10 серий, прошла 3 июня 2021 года на Paramount+. В декабре 2021 телесериал был продлён на третий сезон. В июле 2022 года телесериал был закрыт ещё до начала производства третьего сезона.

Разработка

Кастинг

Отзывы критиков 
На сайте Rotten Tomatoes первый сезон получил рейтинг одобрения 67 %. На Metacritic средневзвешенная оценка составляет 62 из 100 на основе отзывов 15 критиков, что указывает на «в целом положительные отзывы»

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы США, завершённые в 2021 году
Оригинальные программы Paramount+